Кобеле-Вельке () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Радомщанский повят, Лодзинское воеводство. Население — 4431 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Гидле
 Гмина Кодромб
 Гмина Масловице
 Гмина Радомско
 Гмина Вельгомлыны
 Гмина Житно

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства